

Abreviações
Língua persa
Período

Pessoas
Forma escandinava de "Pedro":
Per Gessle
Per Krøldrup
Per Mertesacker

Desambiguação